Шрихарша, или Шри-гарша (санскрит. Çrî-harsha; ; вторая половина XII века), — санскритский  и философ-скептик, автор «Приключений Нишадхца» (Найшадхия, ; или Найшадхачаритам, ), эпической поэмы (кавья), перелагающей легенду о супругах Нале и Дамаянти из «Махабхараты».

Литература

Примечания 

Санскритские поэты
Поэты XII века